Adriaen Boudewijns – pittore fiammingo
 Adriaen Frans Boudewijns – pittore, incisore e disegnatore fiammingo
 Frans Boudewijns – pittore e disegnatore fiammingo